Hajjah (arabiska: حجة) är ett guvernement i Jemen. Den administrativa huvudorten är Hajjah. Guvernementet har 1 479 568 invånare och en yta på 8 300 km².

Distrikt 
 Abs  
 Aflah Al Yaman  
 Aflah Ash Shawm  
 Al Jamimah  
 Al Maghrabah  
 Al Mahabishah  
 Al Miftah  
 Ash Shaghadirah  
 Ash Shahil  
 Aslem  
 Bakil Al Mir  
 Bani Al Awam  
 Bani Qa'is  
 Hajjah  
 Hajjah City  
 Harad  
 Hayran  
 Khayran Al Muharraq  
 Ku'aydinah  
 Kuhlan Affar  
 Kuhlan Ash Sharaf  
 Kushar  
 Mabyan  
 Midi  
 Mustaba  
 Najrah  
 Qafl Shamer  
 Qarah  
 Sharas  
 Wadhrah  
 Washhah

Källor

Externa länkar 
 Statoids 

Jemens guvernement
Palindromer